Lhota is de naam van vele gemeenten, dorpen en stadsdelen in Tsjechië.

Gemeenten, dorpen en stadsdelen met de naam "Lhota" 
 Lhota (okres Kladno), gemeente in okres Kladno
 Lhota (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ
 Lhota (okres Přerov), gemeente in okres Přerov 
 Lhota (okres Zlín), gemeente in okres Zlín 
 Lhota, ook Pilsen 10, stadsdistrict van Pilsen
 Lhota (Přelouč), dorp in de gemeente Přelouč, okres Pardubice

Gemeenten met "Lhota" in de naam 
 Balkova Lhota, gemeente in okres Tábor
 Bílá Lhota, gemeente in okres Olomouc
 Bradlecká Lhota, gemeente in okres Semily
 Červená Lhota, gemeente in okres Třebíč
 Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav), gemeente in okres Mladá Boleslav
 Dlouhá Lhota (okres Tábor), gemeente in okres Tábor
 Dlouhá Lhota (okres Blansko), gemeente in okres Blansko
 Dlouhá Lhota (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Dolní Lhota (okres Ostrava-město), gemeente in okres Ostrava-město
 Dolní Lhota (okres Zlín), gemeente in okres Zlín
 Francova Lhota, gemeente in okres Vsetín
 Haškovcova Lhota, gemeente in okres Tábor
 Horní Lhota (okres Ostrava-město), gemeente in okres Ostrava-město
 Horní Lhota (okres Zlín), gemeente in okres Zlín
 Hroznová Lhota, gemeente in okres Hodonín
 Hurtova Lhota, gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Husí Lhota, gemeente in okres Mladá Boleslav
 Chodská Lhota, gemeente in okres Domažlice
 Jestřabí Lhota, gemeente in okres Kolín
 Kacákova Lhota, gemeente in okres Jičín
 Kamenná Lhota, gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Klášterská Lhota, gemeente in okres Trutnov
 Kostelní Lhota, gemeente in okres Nymburk
 Králova Lhota (okres Písek), gemeente in okres Písek
 Králova Lhota (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Lhota pod Hořičkami, gemeente in okres Náchod
 Lhota pod Libčany, gemeente in okres Hradec Králové
 Lhota pod Radčem, gemeente in okres Rokycany
 Lhota Rapotina, gemeente in okres Blansko
 Lhota u Lysic, gemeente in okres Blansko
 Lhota u Olešnice, gemeente in okres Blansko
 Lhota u Příbramě, gemeente in okres Příbram
 Lhota u Vsetína, gemeente in okres Vsetín
 Malá Lhota, gemeente in okres Blansko
 Nedašova Lhota, gemeente in okres Zlín
 Nová Lhota, gemeente in okres Hodonín
 Ostrožská Lhota, gemeente in okres Uherské Hradiště
 Ovesná Lhota, gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Písková Lhota (okres Mladá Boleslav), gemeente in okres Mladá Boleslav
 Písková Lhota (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk
 Rabštejnská Lhota, gemeente in okres Chrudim
 Radkova Lhota, gemeente in okres Přerov
 Salačova Lhota, gemeente in okres Pelhřimov
 Smetanova Lhota, gemeente in okres Písek
 Suchá Lhota, gemeente in okres Svitavy
 Šárovcova Lhota, gemeente in okres Jičín
 Tvarožná Lhota, gemeente in okres Hodonín
 Uhlířská Lhota, gemeente in okres Kolín
 Úhřetická Lhota, gemeente in okres Pardubice
 Velká Lhota, gemeente in okres Vsetín
 Vlachova Lhota, gemeente in okres Zlín
 Vranová Lhota, gemeente in okres Svitavy
 Vrbová Lhota, gemeente in okres Kolín
 Vysoká Lhota, gemeente in okres Pelhřimov
 Zábeštní Lhota, gemeente in okres Přerov
 Zářecká Lhota, gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Zelenecká Lhota, gemeente in okres Jičín